Sini kan syfta på:
 Sini (namn) - finskt kvinnonamn

Geografi

Indien 
 Sini (ort), Jharkhand, Saraikela,

Italien 
 Sini, Sardinien, kommun, Sardinien, Provincia di Oristano, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar